Финал Кубка Италии по футболу 2017 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Италии сезона 2016/17, в котором встречались «Ювентус» и «Лацио». Матч состоялся 17 мая 2017 года на Олимпийском стадионе в Риме. Голы Дани Алвеса и Леонардо Бонуччи, забитые в первом тайме, принесли «Ювентусу» третью подряд и 12-ю в общем победу в Кубке.

Команды ранее дважды встречались в финалах Кубка Италии. «Лацио» одержал победу в 2004 году, а «Ювентус» был сильнее в 2015 году.

Путь к финалу

Матч

Изменение даты 
Изначально матч должен был состояться 2 июня. Но, поскольку «Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов, запланированный на 3 июня, дата была изменена на 17 мая.

Отчёт о матче

Примечания 

2017
Матчи ФК «Лацио»
Матчи ФК «Ювентус»
Футбол в Италии в 2017 году
Футбольные соревнования в Риме